

Луґі — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Луґі — село в гміні Отинь Новосольського повіту Любуського воєводства
 Луґі — село в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Луґі — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Луґі — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Луґі — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Луґі — село в гміні Войцеховіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Луґі — село в гміні Хмельник Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Луґі — село в гміні Закшево Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Луґі — село в гміні Ксьонж-Велькопольський Сьремського повіту Великопольського воєводства
 Луґі — частина міста Отвоцьк у Отвоцькому повіті Мазовецького воєводства
 Луґі — частина міста Яроцин у Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Луґі — частина села Єльниця в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Луґі — частина села Ожеґув у гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Луґі — частина села Ґруєць-Мали в гміні Злочев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Луґі — частина села Пражмув у гміні Буженін Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Луґі — частина села Домбровиця в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Луґі — частина села Варлув у гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Луґі — частина села Жджари в гміні Чорна Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Луґі — частина села Лахув у гміні Влощова Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Луґі — частина села Жешувек у гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Луґі — частина села Колебкі в гміні Слесін Конінського повіту Великопольського воєводства
 Луґі — частина села Повідз у гміні Повідз Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Луґі — осада в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Луґі — осада в гміні Біскупець Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Луґі — лісова осада в гміні Пшистайнь Клобуцького повіту Сілезького воєводства